Yang Jian (541–604) – cesarz Chin od 581 roku, założyciel dynastii Sui
 Yang Jian (585–618) – książę chiński, syn cesarza Yang Guanga
 Yang Jian (1140–1226) – filozof neokonfucjański, uczeń i kontynuator myśli Lu Jiuyuana
 Yang Jian (ur. 1994) – skoczek do wody